Antoninho ist der Name folgender Personen:

 Antoninho Ferreira, brasilianischer Fußballtrainer 
 Antônio Fernandes (Künstlername Antoninho; 1921–1973), brasilianischer Fußballspieler und -trainer 
 Benedicto Antonio Angeli (Künstlername Antoninho; 1939–2021), brasilianischer Fußballspieler und -trainer